Маевская — польская фамилия; имеет мужскую форму — .

 Маевская, Валентина Григорьевна (род. 1929) — советский и украинский архитектор.
 Маевская, Нина Васильевна (1938—2011) — белорусская писательница.